Cecilia (Luizjana)
 Cecilia (Kentucky)
 Cecilia (piosenkarka)
 Cecylia